Кубок маршала Тито 1955 () — девятый розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com 

1955/1956
Спорт в Югославии в 1955 году
Югославия
Футбол в Европе в 1955 году